

Sigle 
 International Information Integrity Institute – programma istituito nel 1986 da SRI International sulla sicurezza informatica

Informatica 
 i4 o ifour – produttore giapponese di videogiochi

Codici 
 I4 – codice vettore IATA di Interstate Airlines